Wladislaus II Jagiello (~1351-1434), grootvorst van Litouwen (1377-1392) en koning van Polen (1386-1434)
 Wladislaus II van Hongarije (1456-1516), koning van Bohemen (1471-1516) en Hongarije (1490-1516)